Oak Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oak Hill Historic District (Alabama), ID-Nr. 98000711
 Oak Hill Historic District (Iowa), ID-Nr. 77000567
 Oak Hill Historic District (Maryland), ID-Nr. 87001574